La saison 1989-1990 du championnat de France de basket-ball de Nationale 1A est la  du championnat de France de basket-ball, la  depuis la création de la LNB. 

Le championnat de Nationale 1A de basket-ball est le plus haut niveau du championnat de France.

Dix-huit clubs participent à la compétition. Les douze premiers du championnat sont qualifiés pour les play-offs. Le vainqueur des playoffs est désigné Champion de France. Les équipes classées , ,  et  disputent des barrages avec les clubs classées , ,  et  de Nationale 1B et s'affrontent au cours d'un mini-championnat par matchs aller-retour; les deux premiers jouent en Nationale 1A la saison suivante. Les équipes classées  et  descendent en Nationale 1B. 

Le tenant du titre, Limoges, va tenter de conserver son titre. Reims et Roanne ont rejoint la Nationale 1A à l'issue de la saison 1988-1989. En raison du passage de la Nationale 1A de dix-huit à seize clubs pour la saison 1990-1991, quatre équipes sont reléguées à l'issue de la saison en Nationale 1B : Avignon,  et Caen, , ainsi que Tours,  et Lorient, , qui ne se sont pas maintenus lors des barrages N1A/N1B.

La saison régulière a débuté le 16 septembre 1989 et s'est terminé le 31 mars 1990. Limoges a remporté le championnat pour la sixième fois de son histoire en battant en finale Antibes deux manches à une.

Clubs participants

Classement final de la saison régulière 

|

|}

Playoffs 

 
Pour les huitièmes de finale, le match aller se joue chez l'équipe la moins bien classée lors de la saison régulière et le match retour chez l'équipe la mieux classée. La qualification revient à l'équipe ayant inscrit le plus grand nombre de points, en cas d'égalité à 1 victoire partout.

En quarts de finale, match aller chez le mieux classé, match retour chez le moins bien classé et belle éventuelle chez le mieux classé.

En demi-finales et en finale, match aller chez le moins bien classé, retour et belle éventuelle chez le mieux classé.

Détail des matches de la saison régulière

Leaders de la saison régulière

Récompenses individuelles

Notes et références

Liens internes 
 Pro A (basket-ball)

Liens externes 
  Site officiel de la LNB

1990
Basket-ball en 1989
Basket-ball en 1990
Sport en France en 1989
Sport en France en 1990